

В информатике 
 
 
 Pure-FTPd — свободный FTP-сервер для операционных систем семейства UNIX.

Компании и продукты 
 Pure — приложение для анонимного поиска сексуального партнёра на iOS и Android.

Видеоигры 
 Pure

В музыке 
  — канадская рок-группа.